15. Светско првенство у атлетици у дворани одржано је под покровитељством ИААФ од 7. до 9. марта 2014. у Ерго Арени у Сопоту (Пољска). Организацију првенства је потпомогао и ПЗЛА (Атлетски савез Пољске).

Такмичило се у 26 атлетских дисциплина (13 мушких и 13 женских).

Одлука о домаћину 
На конференцији одржаној у Монаку 1. септембра 2011. године, ИААФ је најавио да је добио понуде из Пољске и Хрватске који би желели да буду домаћини првенства 2014. Међутим, Загреб је одлучио да се повуче из трке због недостатка средстава, па је тако 11. новембра 2011. ИААФ потврдио избор Сопота за домаћина првенства, као јединог преосталог кандидата. Будимпешта је показала интересовање, али се није кандидовала.

Организација првенства 
Првенство је на програму имало 26 атлетских дисциплина (13 мушких и 13 женских) а одржано је у спортској хали Ерго Арена, која је отворена 2010. године на граници између градова Гдањск и Сопот. Ерге Арена има капацитет од 11.000 места за спортске догађаје.

Наградни фонд 
Наградни фонд од 2.464.000 америчких долара подељен је финалистима. Победник сваке појединачне дисциплине добио је 40.000 долара, другопласирани 20.000, трећепласирани 10.000, четвртопласирани 8.000, пети 6.000, а шести 4.000, док је победничка штафета делила 60.000 долара, другопласирана 30.000, трећа 16.000, четврта 8.000, пета 6.000 и шеста 4.000. За сваки светски рекорд планирана је награда од по 50.000 америчких долара.

Квалификационе норме за учешће на Светском првенству 
На основу следећих критеријума ИААФ одређен је пласман на Светско првенство у атлетици у дворани 2014. Свака земља је могла послати максимално тројицу спортиста са постигнутим нормама по дисциплини, али су се само двојица могла такмичити. За такмичење у вишебоју (петобој и седмобој) спортисти су бирани на следећи начин: тројица најбољих у дворани по листи од 31. децембра 2013. ограничено на само једног из исте земље, те тројица најбољих на дворанским такмичењима по листи од 20. фебруара 2014. Преостала двојица се бирају и позивају на основу позива ИААФ. У случају отказивања, позивају се следећи са листе. За штафете сваки савез могао је послати по 6 спортиста у обе конкуренције. Спортисти омладинци (било који спортиста узраста од 16 или 17 година 31. децембра 2013) не могу се такмичити у бацању кугле за мушкарце. Спортисти млађи од 16 година (31. децембра 2013. односно рођени 1999. или касније), не могу никако учествовати на првенству.

Земље учеснице 
На Светском првенству у дворани 2014, учествовало је 539 атлетичара из 134 земље. Број спортиста одређене земље дат је у загради поред њеног имена.

  Албанија (1)
  Америчка Самоа (1)
  Андора (1)
  Ангвила (1)
  Антигва и Барбуда (1)
  Аргентина (1)
  Јерменија (1)
  Аруба (1)
  Аустралија (3)
  Аустрија (2)
  Азербејџан (1)
  Бахаме (11)
  Бахреин (2)
  Белорусија (9)
  Белгија (4)
  Боливија (1)
  Босна и Херцеговина (1)
  Бразил (7)
  Британска Девичанска Острва (1)
  Бугарска (2)
  Канада (9)
  Чиле (1)
  Кинески Тајпеј (1)
  Комори (1)
  Република Конго (1)
  Кукова Острва (1)
  Костарика (1)
  Хрватска (3)

 Куба (6)
  Кипар (1)
  Чешка (9)
  Данска (2)
  Џибути (2)
  Доминика (1)
  Доминиканска Република (3)
  Египат (1)
  Екваторијална Гвинеја (1)
  Естонија (2)
  Етиопија (11)
  Македонија (1)
  Финска (3)
  Француска (7)
  Француска Полинезија (1)
  Габон (1)
  Грузија (1)
  Немачка (21)
  Гана (1)
  Гибралтар (1)
  Уједињено Краљевство (35)
  Грчка (5)
  Гренада (1)
  Гвам (1)
  Гвајана (2)
  Хаити (1)
  Хонгконг (1)
  Хондурас (1)

 Мађарска (2)
  Исланд (2)
  Индија (1)
  Иран (2)
  Ирак (1)
  Ирска (5)
  Израел (1)
  Италија (12)
  Обала Слоноваче (1)
  Јамајка (23)
  Јапан (6)
  Казахстан (4)
  Кенија (8)
  Киргистан (1)
  Кувајт (1)
  Летонија (1)
  Либан (1)
  Литванија (1)
  Луксембург (1)
  Макао (1)
  Мадагаскар (1)
  Малта (1)
  Маршалска Острва (1)
  Маурицијус (1)
  Микронезија (1)
  Мексико (1)
  Молдавија (1)
  Монако (1)

 Мароко (7)
  Холандија (14)
  Нови Зеланд (5)
  Никарагва (1)
  Нигерија (12)
  Северна Маријанска Острва (1)
  Норвешка (1)
  Оман (1)
  Пакистан (1)
  Палестина (1)
  Панама (2)
  Папуа Нова Гвинеја (1)
  Парагвај (1)
  Перу (1)
  Пољска (37)
  Португалија (4)
  Кина (14)
  Порторико (1)
  Катар (4)
  Науру (1)
  Румунија (11)
  Русија (33)
  Сент Китс и Невис (2)
  Света Луција (1)
  Сент Винсент и Гренадини (1)
  Самоа (1)
  Сан Марино (1)
  Сенегал (1)

 Србија (2)
  Сејшели (1)
  Сијера Леоне (1)
  Сингапур (1)
  Словачка (2)
  Словенија (4)
  Сомалија (1)
  Јужноафричка Република (6)
  Шпанија (13)
  Судан (1)
  Свазиленд (1)
  Шведска (7)
  Швајцарска (1)
  Таџикистан (1)
  Тринидад и Тобаго (4)
  Турска (3)
  Украјина (19)
  Уједињени Арапски Емирати (2)
  Сједињене Америчке Државе (62)
  Уругвај (1)
  Узбекистан (2)
  Америчка Девичанска Острва (2)
  Замбија (1)
  Зимбабве (2)

Сатница такмичења

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене 

 Такмичари и такмичарке у штафетама обележени звездицом су трчали у квалификацијама, али не и у финалу.

Биланс медаља

Биланс медаља за мушкарце

Биланс медаља за жене 

 Биланс медаља укупно

Освојене медаље по континентима

Табела успешности на Светском првенству 2014. 
Ово је преглед успешности земаља према осам првопласираних (финалиста) у свим дисциплинама. Бодови су додељивани на овај начин: прволасирани је добијао 8 бодова, а последњи (осми) 1 бод.

Рекорди 
На овом Светском првенству постигнут је 1 светски рекорд, 1 рекорд светских атлетских првенстава у дворани, 13 светских атлетских рекорда сезоне, 6 континенталних и 54 национална рекорда.

Светски рекорд (1)

Рекорди светских првенстава (1)

Светски рекорди сезоне (13)

Континентални рекорди (6)

Национални рекорди (54)

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт 
 Резултати СП 2014. на сајту ИААФ
 Светска првенства у дворани ИААФ

 
Светско првенство у атлетици у дворани
Атлетика у 2014.
Атлетика у Пољској